Evgeny Vladimirovitch Tchetvergov (en cyrillique russe:Евгений Владимирович Четвергов) alias Nujan Vidjaz/Nadja Vidije (Нуянь Видяз ) (, Mordovie, ) est un écrivain russe. Il a écrit des livres en russe et en erzya. Il est rédacteur en chef de la publication .

Biographie 
Il étudia l'agronomie et travailla comme ingénieur agricole et professeur à l'. Il fut l'un des fondateurs de la société culturelle Mastorava.

Œuvre 
Сиреневая луна (1989)
Велень вайгельть (1992)
Сырнень човалят (1995)
Иень тюст (2003)
Янгамо (2006)
Эрзянь Масторонть седейсэ. Имена их бессмертны (2007)
Где цветет чистодуш? (2009)
Эрязденть арсезь (2010)
Ванине (2011)
Тесэ ды Тосо (2013)
Финно-угры в русском языке: топонимо-этимологический словарь финно-язычных, угорских и селькупских слов, вошедших в лексику русского языка (2015)
Поладкстомо (2016)

Références et liens externes

Écrivain russe du XXe siècle
Écrivain russe du XXIe siècle
Écrivain de langue erzya
Naissance en mars 1934
Naissance en Mordovie
Ingénieur russe du XXe siècle
Ingénieur agronome